Такмичење у скоку увис за мушкарце на Олимпијским играма 2000. одржано је на стадиону Аустралија у Сиднеју. 

Учествовало је 36 такмичра из 25 земаља, који су у квалификацијама подељени у две групе по 18. Квалификације за 12 финалиста су одржане 22., а финале 24. септембра.

Сергеј Кљугин из Русије освојио је прво место скокм од 2,35. Олимпијски победник из Барселонеса са Игара 1992. Кубанац Хавијер Сотомајор био је други са 2,32. Исти резултат је постигао трећепласирани Абдерахмане Хамад из Алжира и постао први афрички мушки атлетичар у историји, који је освојио олимпијску медаљу у техничким дисциплинама.

Када је Кљугин прескочио 2,35 из првог покушаја, киша је почела да пада. Остали који су имали прескочених 2,32, због све јаче кише, нису успели, па су се сви пласирали од 2 до 7 места са истим резултатом.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 21. септембра 2000.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификације 
Петак: 22. септембар 2000.

Квалификациона висина за 12 финалиста износила је 2,30 м. Пошто је 13 такмичара прескочило 3,27 м, скакачи су предложили, да свих 13 иде у финале, да би смањили број скокова у квалификацијама и одморили се за финале, што су званичници прихватили, па се у финале према постигнутом резултату 2,27 м пласирало 13 такмичара.

Финале 
Недеља 24. септембар

Спољашње везе 
 Резултати ма сајту ИААФ
 Резултати на sports-reference.com

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2000.
Скок увис на Летњим олимпијским играма